Tomochi bezeichnet:

 Tomochi (Chihuahua), Ort in Mexiko
 Tomochi (Kumamoto), ehemalige Stadt in Japan
 Tomochi (Mangaka), japanische Mangaka